Diego Carlos de Oliveira, ismert nevén Diego Carlos (Campos Altos, 1988. május 15. –) brazil labdarúgó.

További információk 
Diego Carlos adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1988-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Duque de Caxias FC labdarúgói
Az SC Corinthians Alagoano labdarúgói
A Premjer Liga labdarúgói
Élő személyek